Кутьма — деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в Злынское сельское поселение. Население —  чел. ().

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположена на берегу реки Снытка.

Уличная сеть представлена шестью объектами: Центральная улица, Зареченская улица, улица Хомичёвка, Митская улица, Школьный переулок, переулок Черёмушки.

Географическое положение: в 20 километрах к югу от районного центра — города Болхов, в 33 километрах к северу от областного центра — города Орёл и в 297 километрах от столицы — Москвы.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 45,7 % (43), женщины — 54,3 % (51).

Великая отечественная война 
В деревне расположена братская могила в которой захоронены 14 павших в боях защитников родины, из 83 гв. стр. див., 6 гв. механизир. корпуса. Перезахоронены из д. Конезавод.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района